En Pologne, Grabina peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Grabina, village du powiat de Koło
 Grabina, village de la gmina de Zagórów 
 Grabina, village de la gmina de Ostrowite

dans la voïvodie de Łódź
 Grabina, village du powiat de Łask
 Grabina, village du powiat de Łódź-est 
 Grabina, village du powiat de Poddębice 

dans la voïvodie de Mazovie
 Grabina, village du powiat de Białobrzegi 
 Grabina, village du powiat de Garwolin 
 Grabina, village du powiat de Kozienice 
 Grabina, village du powiat de Płock 
 Grabina, village du powiat de Varsovie-ouest 
 Grabina, village de la gmina de Halinów
 Grabina, village de la gmina de Mińsk Mazowiecki 
 Grabina, village de la gmina de Kowala 
 Grabina, village de la gmina de Skaryszew

dans la voïvodie d'Opole 
 Grabina, village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Grabina, village 

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Grabina, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Grabina, village 

dans la voïvodie de Silésie
 Grabina, village